Фильтр Ви́на — прибор для фильтрации заряженных частиц в скрещенном магнитном и электрическом поле. Может применяться как анализатор энергетического спектра, монохроматор или масс-спектрометр.

История создания 
Впервые создан в 1898 году Вильгельмом Вином для исследования анодных лучей.

Принцип работы 
В приборе перпендикулярно потоку заряженных частиц создаётся скрещенное электрическое и магнитное поле, соответственно, суммарная сила действующая на частицу равна нулю при условии , где  — скорость частицы. Частицы ускоряются разницей потенциалов  до энергии , где  — заряд частицы. Таким образом только частицы удовлетворяющие соотношению  не отклоняются в данных полях и успешно проходят через коллиматор.

Характеристики 
Разрешение фильтра зависит от разброса скоростей частиц (зависящий в свою очередь от начального распределения скоростей частиц), напряжённости полей и ширины коллиматора. Для достижения высокой разрешающей способности необходимо уменьшать ширину коллиматора, увеличивать напряжённость полей, а также увеличивать разгоняющую разность потенциалов для уменьшения влияния начального распределения скоростей. На практике разрешение  фильтра Вина обычно составляет порядка . Обычно диапазон измеряемых масс равен 1-5000 а.е.м. и ограничен в основном напряжённостью полей.

Ссылки 
 The Wien filter: History, fundamentals and modern applications, E.Plies, K.Marianowski, T.Ohnweiler, NIM A, Vol.645, Issue 1, July 2011, pp. 7-11.
 Об использовании фильтра Вина в исследованиях на низкоэнергетических пучках радиоактивных ядер

Оборудование для физических экспериментов
Масс-спектрометрия
Физика ускорителей